Брилинг (также: Бриллинг) — фамилия.

Известные носители 
 Брилинг, Густав Вольдемарович (1867—1942) — украинский советский историк и этнограф.
 Брилинг, Матвей Георгиевич (род. 1973) — генеральный директор торговой сети «Мосмарт».